Франсиско Ферреро (), более известный как Панчо Ферреро (; 21 мая 1945, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист и футбольный тренер .

Футбольная карьера 
Панчо Ферреро всю свою игровую карьеру провёл в Аргентине, выступаю за такие команды как: «Чакарита Хуниорс», «Нуэва Чикаго», «Олл Бойз», «Альтос Хорнос Сапла» и «Атлетико Тукуман».

Тренерская карьера 
В 1992 в возрасте 47 лет он начал свою тренерскую карьеру, возглавив «Депортиво Эспаньол», а спустя год перешёл в «Химнасия и Эсгрима». В 1997 году стал тренером футбольного клуба «Колон».

В сезоне 00/01 возглавлял испанский «Реал Вальядолид», но из-за неудовлетворительного результата был уволен. После провала в Испании он решил сделать перерыв в тренерской деятельности, а спустя пять лет возглавил молодёжную сборную Аргентины, который в 2005 году одержала победу в чемпионате мира.

Спустя несколько месяцев после отставки главного тренера сборной Аргентины Хосе Пекермана Панчо принял решении покинуть молодёжку. В период с 2007 по 2011 тренировал такие команды, как: «Бельграно» (2007—2008), «Сан Мартин» (2009—2010) и «Химнасия и Эсгрима» (2010—2011).

Достижение

В качестве тренера 
 Аргентина до 21
 Победить молодёжного чемпионата мира (1): 2005

Ссылки 
 профиль тренера на bdfutbol

Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «Олл Бойз»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Реал Вальядолид»
Тренеры ФК «Бельграно»